Zajčji Vrh je ime več naselij v Sloveniji:
 Zajčji Vrh pri Stopičah, občina Novo mesto
 Zajčji Vrh, občina Črnomelj

Naselja v Sloveniji